ORP Dzik es el nombre de tres buques de guerra de la Marina Polaca:
ORP Dzik, un submarino de clase U, en servicio desde 1942 hasta 1946. Fue un submarino británico dejado a la Marina Polaca durante la Segunda Guerra Mundial.
ORP Dzik, un dragaminas de proyecto 254M, en servicio desde 1964 hasta 1987.
ORP Dzik, un submarino de clase Foxtrot, en servicio desde 1988 hasta 2003.
El nombre del submarino en polaco significa jabalí.

Dzik

en:Dzik